Доминик Монахан () је британски глумац, рођен 8. децембра 1976. године у Берлину (Немачка).

Филмографија 

|-
| 1997. || || -{Hostile Waters}- || Саша|| ТВ филм
|-
| 2001. || Господар прстенова: Дружина прстена || -{The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring}- || Мерјадок „Весели” Брендибак || 
|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле || -{The Lord of the Rings: The Two Towers}- || Мерјадок „Весели” Брендибак || 
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || -{The Lord of the Rings: The Return of the King}- || Мерјадок „Весели” Брендибак || 
|-
| 2003. || || -{An Insomniac's Nightmare}- || Џек|| 
|-
| 2004. || || -{Spivs}- || -{Goat}-|| 
|-
| 2004. || || -{The Purifiers}- || Сол|| 
|-
| 2005. || || -{Ringers: Lord of the Fans}- || приповедач|| 
|-
| 2005. || || -{Shooting Livien}- || Овен Скот|| 
|-
| 2008. || || -{I Sell The Dead}- || Артур Блејк|| 
|-
| 2009. || Икс - људи Почеци: Вулверин || -{X-Men Origins: Wolverine}- || Крис Бредли/Болт|| 
|-
| 2010. || || -{Soldiers of Fortune}- || Син|| 
|-
| 2011. || || -{Pet}- || Сет|| 
|-
| 2011. || || -{The Day}- || Рик|| 
|-
| 2019. || Звездани ратови — епизода IX: Успон Скајвокера|| -{Star Wars: The Rise of Skywalker}- || Бомонт Кин || 
|-
| 2022. || Злочин у Холивуду || -{Last Looks}- || Ворен Гомес || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Берлинци
Британски глумци
Глумци у трилогији Господара прстенова
Глумци у Ратовима звезда